Александр Георгиевич Черняков (1902—1969) — советский военачальник, генерал-лейтенант (1945). Начальник Военной академии тыла и транспорта (1950—1956), участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Родился 17 августа 1902 года в деревне Мало-Малахово, Тульской губернии.

С 1923 года призван в ряды РККА и направлен для службы в артиллерийскую воинскую часть. С 1924 по 1926 год обучался в Киевской военно-политической школе РККА. С 1926 по 1933 год служил в Козловском железнодорожном полку на различных командно-политических должностях, в том числе в должности политрука этой части. С 1933 по 1937 год проходил обучение в  Военно-транспортной академии имени Л. М. Кагановича. С 1939 по 1941 год обучался в Военной академии Генерального штаба РККА имени К. Е. Ворошилова.

С 1941 по 1942 год участник Великой Отечественной войны с первых дней войны в войсках Волховского фронта в должности начальника военных сообщений 54-й армии, в составе армии был участником Ленинградской стратегической оборонительной операции, а так же Тихвинской оборонительной и Тихвинской наступательной операциях.

С января 1942 по май 1943 год служил в Московском военном округе в должности начальника службы военных сообщений, служба военных сообщений оставалась в столице в составе аппарата штаба округа для руководства работой по организации и обеспечению войск, связанных с обороной Москвы, и поддержания связи с органами Наркомата обороны и Генерального штаба, остававшимися в столице. С марта 1943 по июнь 1945 года служил в Центральном и 1-м Белорусском фронтах в должности начальника военных сообщений. По воспоминаниям маршала К. К. Рокоссовского: Весь Военный совет занимался транспортной проблемой. Подсчитали, что нам нужно перебросить в первую очередь. Цифры получались внушительные. 7500 вагонов имущества — свыше 200 поездов! И это без учета текущих потребностей войск, ведущих бой. А они все время требовали боеприпасов, продовольствия, горючего. Наше счастье, что в управления тыла фронта у нас подобрались опытные, знающие свое дело работники. С чувством восхищения и благодарности вспоминаю генералов И. М. Карманова — начальника штаба, Н. К. Жижина — интенданта фронта, А. Г. Чернякова — начальника военных сообщений... Они и сотни, тысячи их подчиненных трудились неутомимо. Это был большой и дружный коллектив...

С 1945 по 1950 год служил в ГСВГ в должности начальника военных сообщений.

С 1950 по 1956 год — начальник Военной академии тыла и транспорта. С 1956 по 1957 и с 1958 по 1960 год являлся заместителем начальника этой академии по учебной и научной работе. С 8 июня по 19 декабря 1957 г. — начальник Управления военных сообщений Генерального штаба Вооружённых сил СССР. С 1960 по 1963 год — военный советник при Национальной народной армии Германской Демократической Республики.

С 1963 года в запасе.

Скончался 18 мая 1969 года в Москве, похоронен на Ваганьковском кладбище.

Награды 
 Орден Ленина (24.06.1948)
 четыре ордена Красного Знамени (15.01.1944; 23.08.1944; 03.11.1944; 21.08.1953)
 Орден Богдана Хмельницкого I степени (29.05.1945)
 Орден Кутузова II степени (06.04.1945)
 Орден Отечественной войны II степени (23.07.1943)
 Орден Красной Звезды (24.11.1942)
 Медаль «За оборону Москвы»
 Медаль «За оборону Ленинграда» (22.12.1942)
 Медаль «За взятие Берлина» (09.06.1945)
 Медаль «За освобождение Варшавы» (09.06.1945) 
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (09.05.1945)
 Медаль «30 лет Советской Армии и Флота»

Примечания

Литература 
Булгаков Д. В., Кривошеев В. Р., Селеменев В. Н., Топоров А. В. История Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва. , 2019.
 Военный институт (инженерно-технический) Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва: 1939—2019. Исторический очерк. — , 2019. — 442 с.
 
 Краткая еврейская энциклопедия  Т. 6 / Изд. при содействии О-ва по исслед. евр. общин в странах рассеяния, Иерусалим; гл. ред. Ицхак Орен (Надель), Михаэль Занд. — Иерусалим: Кетер, 1992. — 492 с. — ISBN 965-320-218-9.
Военачальники Великой Отечественной войны
Персоналии:Волховский фронт
Персоналии:1-й Белорусский фронт
Участники битвы за Москву
Выпускники Военной академии материально-технического обеспечения
Выпускники Военной академии Генерального штаба